Ābols ist der Familienname folgender Personen:

 Artis Ābols (* 1973), lettischer Eishockeyspieler und -trainer
 Gundars Ābols (* 1964), lettischer Brigadegeneral
 Rodrigo Ābols (* 1996), lettischer Eishockeyspieler